Лью́ис Мо́ррис ():
  (1671—1746) — британский губернатор Нью-Джерси;
  (1701—1765) — валлийский учёный и поэт;
 Моррис, Льюис (1726—1798) — один из подписавших американскую Декларацию независимости;
 Моррис, Льюис (1833—1907) — английский поэт англо-уэльской школы
  (1760—1825) — американский политик, член Палаты представителей США (1797—1803).